Турица — река в России, протекает в Сокольском и Междуреченском районах Вологодской области, левый приток Сухоны. Устье реки находится в 352 км от устья Сухоны в посёлке Туровце. Длина реки составляет 15 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000007650
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000765
 Код бассейна — 03.02.01.003
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Сухоны
Реки Междуреченского района Вологодской области
Реки Сокольского района Вологодской области